Valenzuela és una localitat de la província de Còrdova, Andalusia, Espanya.

Demografia

Referències

Enllaços externs 

 Institut d'Estadística d'Andalusia: Cens de Població
 Institut d'Estadística d'Andalusia: Situació geogràfica
 Valenzuela - Sistema d'Informació Multiterritorial d'Andalusia
 Pàgina de Valenzuela 
 Formulari de Dades Econòmiques 

Municipis de Campiña de Baena